Monte Cassino kan syfta på:

 Monte Cassino, ett kloster i regionen Lazio i Italien

Geografi

Antarktis 

 Monte Cassino, Antarktis,

Italien 

 Monte Cassino, berg, Molise, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar